The W — третий альбом рэп-группы Wu-Tang Clan, вышедший в 2000 году. Большая часть альбома записывалась без участия Ol' Dirty Bastard, так как он отбывал наказание в тюрьме. Единственный трек где он появился - «Conditioner», в котором свои части Ol' Dirty записывал из тюрьмы через телефон – тот, через который говорят заключённые во время свиданий с посетителями.

Список композиций 
 Chamber Music
 2-Careful (Click, Click)
 Hollow Bones
 Redbull (feat. Redman)
 One Blood Under W (feat. Junior Reid
 Conditioner (feat. Snoop Dogg)
 Protect Ya Neck (The Jump Off)
 Let My Niggas Live (feat. Nas)
 I Can't Go To Sleep (feat. Isaac Hayes)
 Do You Really (Thang Thang)
 The Monument (feat. Busta Rhymes)
 Gravel Pit
 Jah World (feat. Junior Reid)
 (Bonus track) «Clap»

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Wu-Tang Clan